La Torre de Gualandi (en italiano, Torre dei Gualandi o Torre della Muda) es una antigua torre medieval ubicada en la ciudad de Pisa, en la región Toscana (Italia). Actualmente donde se encontraba esta torre se halla el Palacio del Reloj (en italiano Palazzo dell'Orologio). La torre se encontraba en la parte norte de la Piazza dei Cavalieri. La torre estaba en la parte derecha del edificio actual. El nombre provenía de una de las antiguas familias de Pisa, los Gualandi, quienes eran propietarios de la torre en el siglo XIII.

En esta torre fueron encerrados Ugolino della Gherardesca, sus hijos y dos nietos, quienes murieron de hambre en el siglo XIII. Dante Alighieri, contemporáneos de los mismos, escribió sobre Gherardesca en el canto XXXIII del Infierno en su obra maestra La Divina Comedia.

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20060720081434/http://www.sns.it/en/scuola/luoghi/palazzodellorologio/
 http://www.comune.pisa.it/turismo/itinerari/1itinerario-gb.htm
 https://web.archive.org/web/20061110050809/http://www.endex.com/gf/buildings/ltpisa/ltparticles/ltp%20rapid%201948/ltp%20rapid%201948.htm
 http://www.pisaonline.it/ulisse/eng/manoscritti.htm

Torre de Gualandi
Edificios y estructuras de Toscana
Gualandi
Arquitectura de Italia del siglo XIII

pt:Palazzo dell'Orologio#História e Arquitectura